Бьёрлинг — фамилия:

 Бьёрлинг, Анна-Лиза (1910—2006) — шведская певица и актриса.
 Бьёрлинг, Манда (1876—1960) — шведская театральная актриса.
 Бьёрлинг, Рене (1898—1975) — шведская театральная актриса, дочь Манды Бьёрлинг.
 Бьёрлинг, Юсси (1911—1960) — шведский оперный певец.

См. также 
 Бёрлинг
 Берлинг